Макар — многозначное слово:
 Макар — мужское имя греческого происхождения. Церковная форма имени — Макарий.
 Макар — остров в море Лаптевых, в дельте реки Яна.
 Макар — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана, упразднено в 1962 г..

Персоналии 
 Епископ Макар (1823—1906) — епископ Армянской Апостольской Церкви, путешественник, писатель, этнограф, археолог и педагог.
 Макар, Александр Михайлович (настоящая фамилия Жвиф; 1877—1961) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Макар, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Макар, Евсей Григорьевич (1897—1937) — советский хозяйственный деятель, разведчик-нелегал.
 
 Макар, Кейл (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Макар, Оксана Сергеевна (1993—2012) — жертва резонансного убийства на Украине.

См. также